Världscupen i rodel 1980/1981 avgjordes i fem omgångar i Västtyskland, Österrike och Italien.

Slutställning

Slutställning, singel damer

Slutställning, singel herrar

Slutställning, dubbel herrar

Källor 

Rodelsäsongen 1980/1981
Rodel
1980/1981